Mit Evangelische Gemeinschaft kann gemeint sein:

 Evangelischer Gnadauer Gemeinschaftsverband, Dachverband deutscher Gemeinschaftsbewegungen
 Evangelische Gemeinschaft (Methodismus), deutschsprachige methodistische Kirche, die in den USA entstanden ist
 Evangelische Vereinigte Brüderkirche (englisch Evangelical United Brethren Church), aus dieser und den Vereinigten Brüdern in Christo hervorgegangene methodistische Kirche, die im deutschsprachigen Raum als Evangelische Gemeinschaft bezeichnet wurde.